Экипажная улица:

 Экипажная улица — улица в городе Зеленогорске и посёлке Ушково Курортного района Санкт-Петербурга.
 Экипажная улица — улица в городе Владивостоке.

Примечания